Seekogel ist die Bezeichnung für einige Gipfel in den Alpen
Seekogel (Kaunergrat)  (), in den Ötztaler Alpen
Seekogel (Rosengarten) (), in den Dolomiten
Seekogel (Lechtaler Alpen) (), oberhalb der Memminger Hütte